Nomenclator (Antiga Roma), ofici romà consistent en recordar el nom de les persones
 Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, recull de topònims de Catalunya editat per primer cop el 2003
 Nomenclàtor d'Andorra, recull de topònims d'Andorra aprovat el 2010
 Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord, document editat el 2007 per la Universitat de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans
 Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears, publicació del Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
 Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears, gran corpus de toponímia menor de les Illes Balears
 Nomenclàtor mundial és un recull de noms i topònims en català d'arreu del món